

Князевка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область

Князевка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Князевка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Князевка — присілок, Молчановський район, Томська область